Моралиљо има више значења:

 Моралиљо (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Моралиљо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Моралиљо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Моралиљо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Моралиљо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Моралиљо (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Моралиљо (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику